Östergrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östergrunden, Kimitoön, Åboland, 
 Östergrunden, Raseborg, Nyland, 
 Östergrunden, Ingå, Nyland,

Se även
Östergrund
Östergrundet